«Жизнь побеждает» () — румынский чёрно-белый художественный фильм, снятый в 1951 году режиссёром Дину Негряну.

Экранизация пьесы Аурела Баранги.

Премьера фильма состоялась 22 августа 1951 года.

Сюжет 
Фильм, посвящён борьбе за науку, связанную с практикой, поставленную на службу построению социализма, свободную от влияния империалистической идеологии, отмеченный культом классовой борьбы в эпоху холодной войны.

Во время лабораторных исследований на промышленном предприятии коммунист-профессор Олтяну изобретает новую технологию, которая может быть очень полезной в превращении железной руды в сталь и другие металлические изделия более высокого качества.

Его эксперименты не всегда дают хорошие результаты, особенно когда ему «помогает» скрытый вредитель. Его жена и помощник помогают разоблачить заговорщика и убедить профессора продолжить дело нужное стране . В конце концов, вредители разоблачены, подвергнуты суровому наказанию, а методы профессора Олтяну получают патенты и успешно внедряются на производстве.

В ролях 
 Георге Враца — Дан Олтяну, профессор
 Ирина Рэчицану — Анка Олтяну, жена профессора
 Жюль Казабан — полковник Дж. Палеолог
 Фори Эттерле — оператор
 Ион Лучиан — Вирджил Сачелари, доцент, помощник Олтяну
 Григоре Василиу-Бирлик — Мису
 Мирча Константинеску — профессор Кристя
 Гразиела Альбини
 Санда Костиниу
 Ион Хентер — ''Спиридон Думитреску, иностранный агент
 Георге Ионеску Гион

Фильм в румынских кинотеатрах посмотрели 1 373 382 зрителя.

Ссылки 
 Viața învinge 

Экранизации пьес
Фильмы Румынии 1951 года
Фильмы-драмы Румынии
Фильмы на румынском языке
Фильмы о шпионах
Фильмы о холодной войне
Фильмы об учёных
Чёрно-белые фильмы Румынии